Americas Zone was one of three zones of regional competition in the Кубок Федерації 2006.

Group I
Venue: Club Campestre de Medellín, Medellín, Колумбія (outdoor clay)
Date: 19–22 квітня

The eight teams were divided into two pools of four teams. The teams that finished first in the pools played-off to determine which team would partake in the Світова група II Play-offs. The four nations coming last or second-to-last in the pools also played-off to determine which would be relegated to Group II for 2007.

Pools

Play-offs

  advanced to 2006 World Group II Play-offs.
  and  was relegated to Group II for 2007.

Group II
Venue: Parque del Este, Santo Domingo, Dominican Republic (outdoor hard)
Date: 17–20 квітня

The six teams were divided into two pools of three teams. The teams that finished first and second in the pools played-off to determine which team would advance to Group I for 2007.

Pools

Play-offs

  and  advanced to Group I for 2007.

Див. також 
Fed Cup structure

Примітки 

 Fed Cup Profile, Канада 
 Fed Cup Profile, Uruguay 
 Fed Cup Profile, Puerto Rico 
 Fed Cup Profile, Мексика 
 Fed Cup Profile, Бразилія 
 Fed Cup Profile, Cuba 
 Fed Cup Profile, Venezuela 
 Fed Cup Profile, Bermuda 
 Fed Cup Profile, Dominican Republic 
 Fed Cup Profile, Bolivia

Посилання 
 Fed Cup website 

 
Америка
Спорт у Санто Домінго
Спорт у Домініканській Республіці